Le avventure del barone di Münchhausen – raccolta di racconti pubblicata da anonimo nel 1781, che ha avuto varie versioni successive (Rudolf Erich Raspe, 1785; Gottfried August Bürger, 1786)
 Le avventure del barone di Münchhausen – film del 1914 diretto da Paolo Azzurri
 Le avventure del barone di Münchhausen – film del 1943 diretto da Josef von Báky
 Le avventure del barone di Munchausen – film del 1988 diretto da Terry Gilliam

Pagine correlate
Il barone di Münchhausen